Il singolare maschile dello  Sony Ericsson Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Il detentore del titolo era Andy Roddick, che è stato eliminato al secondo turno da Pablo Cuevas. In finale Novak Đoković ha battuto Rafael Nadal per 4-6, 6-3, 7-64, aggiudicandosi così la doppietta Indian Wells-Miami.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Rafael Nadal (finale)
  Novak Đoković (campione)
  Roger Federer (semifinale)
  Robin Söderling (terzo turno)
  Andy Murray (secondo turno)
  David Ferrer (quarti di finale)
  Tomáš Berdych (quarti di finale)
  Andy Roddick (secondo turno)
  Fernando Verdasco (secondo turno)
  Jürgen Melzer (secondo turno)
  Nicolás Almagro (terzo turno)
  Stanislas Wawrinka (secondo turno)
  Michail Južnyj (terzo turno)
  Mardy Fish (semifinale)
  Jo-Wilfried Tsonga (terzo turno)
  Viktor Troicki (quarto turno)

 Richard Gasquet (terzo turno)
 Marin Čilić (secondo turno)
 Sam Querrey (terzo turno)
 Albert Montañés (secondo turno, ritirato) 
 Aleksandr Dolgopolov (quarto turno)
 Marcos Baghdatis (secondo turno)
 Michaël Llodra (terzo turno)
 Guillermo García López (secondo turno)
 Gilles Simon (quarti di finale, ritirato)
 Juan Ignacio Chela (secondo turno)
 Thomaz Bellucci (secondo turno)
 Ernests Gulbis (secondo turno)
 Philipp Kohlschreiber (secondo turno)
 John Isner (quarto turno)
 Milos Raonic (secondo turno)
 Juan Mónaco (terzo turno)

Qualificati 

  Grigor Dimitrov (primo turno)
  Rainer Schüttler (secondo turno)
  Robert Kendrick (primo turno)
  Olivier Rochus (quarto turno)
  Donald Young (primo turno)
  Michael Russell (primo turno)

 Paolo Lorenzi (secondo turno)
 Alex Bogomolov, Jr. (terzo turno)
 Marsel İlhan (secondo turno)
 Paul Capdeville (primo turno)
 Igor' Kunicyn (secondo turno)
<li> Ryan Sweeting (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Sony Ericsson Open 2011
ATP World Tour 2011